Falkirk East steht für:

 Falkirk East (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Falkirk East (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus